Termin mensa ima više značenja:
 Mensa (udruženje)
 Trpeza (sazvežđe)
 Mensa (geologija)